The Lucky Rube – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The Lucky Rube – cortometraggio del 1923 diretto da Charles Lamont